Myzostoma toliarense är en ringmaskart som beskrevs av Déborah Lanterbecq och Igor Eeckhaut 2003. Myzostoma toliarense ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
toliarense